HMHS steht für:
 Harvey Milk High School, Schule in Manhattan vorwiegend für LGBT-Schüler
 His Majesty’s Hospital Ship bzw. Her Majesty’s Hospital Ship, Bezeichnung für britische Lazarettschiffe

Abkürzung